Massimo Guglielmi – canottiere italiano
Massimo Guglielmi – regista italiano